Vanuatuamadin (Erythrura regia) är en fågel i familjen astrilder inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Vanuatuamadin förekommer enbart i Vanuatu och delas upp i tre underarter med följande utbredning: 
 E. r. regia – norra Vanuatu och Banksöarna
 E. r. efatensis – Efate
 E. r. serena – Aneityum

Vissa auktoriteteter behandlar den som underart till papegojamadin (E. cyaneovirens).

Status 
Sedan 2016 behandlar naturvårdsuionen IUCN den inte längre som egen art, varför den inte placeras i någon hotkategori. Innan behandlades den som sårbar.

Noter

Externa länkar

 Läten på xeno-canto.org

Astrilder
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Vanuatu